Финал Лиги Европы УЕФА 2023 должен стать завершением Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23, 52-го сезона турнира после основания Кубка УЕФА и 13-го сезона после основания Лиги Европы. Финал должен состояться в мае 2023 года в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Победитель финала получит право сыграть с победителем Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2023, а также будет квалифицирован в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024.

Изначально финал должен был пройти в мае 2022 года, но из-за пандемии коронавируса хозяевам финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы было предложено перенести проведения финалов в своих городах на год.

Матч

Примечания 

2023
Спорт в Венгрии в 2023 году
Май 2023 года
Лига Европы УЕФА 2022/2023